Рікер:

Прізвище 

Рікер — прізвище. В мовах на основі латиниці існують різні форми його написання: Ricker, Ricœur, Reeker тощо.

 Маєль Рікер (1978) — канадська сноубордистка
 Поль Рікер (1913 — 2005) — французький філософ

Інше 

 22812 Рікер — астероїд головного поясу
 Рікер — американський фільм жахів